Detta är en lista över svenska serietidningar vars utgivning påbörjades under perioden 1980–1989. Seriealbum (inklusive julalbum) och seriefanzin är inte inkluderade.

Utgivning

Engångspublikationer
Följande serietidningstitlar utkom endast med en utgåva.

Kommentarer
"Egmont" omfattar utöver Egmont Kids Media Nordic också dess föregångare Hemmets Journals förlag, Serieförlaget, Egmont Serieförlaget och Egmont Kärnan.
"Semic" omfattar utöver Semic Press också dotterförlaget Satellitförlaget.
"Schibsted" omfattar utöver Schibsted förlagen också dess föregångare Full Stop Media.

Externa länkar
 Comics.org: Sweden
Libris: Serietidningar
Seriekatalogen.se
Seriesam's Guide
Seriewikin: Kronologisk lista över svenska serietidningar
Svenskt serieindex

1980